Джуди́тта Гри́зи (родилась 28 июля 1805 года в Милане, умерла 1 мая 1840 года в Робекко-д’Ольо) — итальянская оперная певица (меццо-сопрано).

Биография 
Гризи, дочь Гаэтано Гризи, офицера наполеоновской армии, была родом из музыкально одарённой семьи. Её мать, её тётя Джузеппина Грассини (1773—1850) и её сестра Джулия Гризи также были успешными певицами. Её двоюродная сестра Карлотта Гризи была одной из самых важных романтических балерин.

Как и её сестра Джулия, Джудитта обучалась в Миланской консерватории. В 1826 году она дебютировала в Вене в опере Россини «Бьянка и Фальеро» в роли Фальеро. Она сразу же добилась сенсационного успеха, который повторился, когда она снова выступила в Вене в 1829 году. Беллини был настолько увлечён голосом певицы, что сочинил для неё роль Ромео в своей опере «Капулетти и Монтекки», которую она исполнила 11 марта 1830 года на премьере оперы в Венеции, в то время как Мария Карадори-Аллан исполнила роль Джульетты. После блестящего успеха, особенно в Париже, она вышла замуж за графа Барни, оставив сцену в 1838 году. Через 2 года в возрасте 35 лет она скончалась в поместье своего мужа недалеко от Кремоны.

Примечания 

Оперные певцы и певицы Италии